Witting est un patronyme porté notamment par :

 Clifford Witting (1907-1968), romancier et scénariste britannique, auteur de roman policier ;
 Rolf Witting (1879-1944), océanographe et homme politique finlandais.

Homonymie de patronyme